Parapat (Girsang Sipangan Bolon), plaats in het bestuurlijke gebied Simalungun in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië.
 Parapat (Sosa), plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië.
 Prapat, dorp en gelijknamig schiereiland op het Indonesische eiland Sumatra.